een hardloopwedstrijd over geaccidenteerd terrein, zie veldlopen
 een vorm van paardensport, zie military
 een onderdeel bij het mountainbiken, zie Mountainbiken#Wedstrijddisciplines
 een Britse spoorwegmaatschappij, zie CrossCountry